Hydrocotyle ceratocarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av Robert Desmond David Fitzgerald. Hydrocotyle ceratocarpa ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
ceratocarpa